Galatasaray (Beyoğlu), barri del districte de Beyoğlu, Istanbul 
 Galatasaray Spor Kulübü, entitat esportiva turca que compta amb diferents seccions
 Galatasaray SK (futbol)
 Galatasaray SK (basquetbol) secció de bàsquet del Galatasaray Spor Kulübü